Der Rajon Mukatschewo (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Peretschyn, im Nordosten an den Rajon Swaljawa, im Osten an den Rajon Irschawa, im Süden an den Rajon Berehowe sowie im Westen an den Rajon Uschhorod. Die namensgebende, jedoch nicht Teil des Rajonsgebietes darstellende Stadt Mukatschewo wurde vom Rajon vollständig umschlossen.

Er lag im nördlichen Teil in den Waldkarpaten, der südliche Teil in der Theißebene und wurde vom Fluss Latoryzja durchflossen.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Mukatschewo errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Mukatschewo umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Südwestteil des neuen Rajons Mukatschewo.

Von 1946 bis zum 1. April 1995 trugen folgende Orte einen anderen Namen:
 Barbowo: Borodiwka (Бородівка)
 Derzen: Dryssina (Дрисіна)
 Fornosch: Liskowe (Ліскове)
 Schenborn: Nowe Selo (Нове Село)
 Serne: Riwne (Рівне)

Bis zum 23. Mai 2007 trug der Rajon analog zum Städtenamen die Bezeichnung Rajon Mukatschewe und wurde dann auf seinen späteren Namen umbenannt.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Siedlungsratsgemeinden und 37 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die Stadt Mukatschewo wurde von der Verwaltungsgebiet umschlossen, ar aber selbst kein Teil von ihr und stand unter Oblastverwaltung.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 86 Dörfer

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Mukatschewo und Umgebung mit ukrainischen Namen

Quellen 

Mukatschewo
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Mukatschewo